Гран-прі Австралії 2013 (офіційно 2013 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 17 березня 2013 року на трасі Альберт-Парк, Мельбурн, Австралія. Вона стала першою гонкою сезону 2013 «Формули-1».

Класифікація

Кваліфікація 

Примітки
  — Шарль Пік поступився більше 107% від часу лідера сесії. Його подальша участь у гонці буде вирішуватись стюардами.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 

 Результати гонки на сайті formula1.com 
 Результати кваліфікації на сайті formula1.com 
 Результати та перебіг подій гонки на сайті f1news.ru 

Гран-прі Австралії
Звіти про Гран-прі сезону 2013 Формули-1
Березень 2013
2013 в австралійському спорті